Хербиг — фамилия. Известные носители:

 Хербиг, Вильгельм (1788—1861) — немецкий художник.
 Хербиг, Гюнтер (род. 1931) — немецкий дирижёр.
 Хербиг, Джордж Хауэрд (1920—2013) — американский астроном.
 Хербиг, Михаэль (род. 1968) — немецкий актёр, режиссёр, продюсер и сценарист.